Miejscowości w USA:
 Northfield – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
 Northfield – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Jefferson
 Northfield – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Franklin
 Northfield – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Franklin
 Northfield – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Washington
 Northfield – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Rice
 Northfield – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Atlantic
 Northfield – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Merrimack
 Northfield – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Summit
 Northfield – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Jackson
 Northfield – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Washington
 Northfield – wieś w stanie Vermont, w hrabstwie Washington

Gminy w USA:
 Northfield (ang. Northfield Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
 Northfield (ang. Northfield Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Washington
 Northfield (ang. Northfield Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Franklin
 Northfield (ang. Northfield Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Washtenaw
 Northfield (ang. Northfield Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Rice
 Northfield (ang. Northfield Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Merrimack
 Northfield (ang. Northfield Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ramsey
 Northfield (ang. Northfield Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Washington
 Northfield (ang. Northfield Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Jackson

Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Northfield – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Buckinghamshire, w Milton Keynes
 Northfield – miejscowość w Anglii, w hrabstwie East Riding of Yorkshire, w East Riding of Yorkshire (dystrykt)
 Northfield – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Northamptonshire
 Northfield – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset
 Northfield – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Midlands